Такмичење у бадминтону на Олимпијским играма 2012. у Лондону је било шесто на олимпијским играма. Такмичење се одржало од 28. јула, до 5. августа у Вембли арени.

На такмичењу се борило 172 такмичара у пет дисциплина: појединачно и игра парова у мушкој и женској конкуренцији као и такмичење у игри мешовитих парова.

Кинески олимпијци су освојили све златне медаље као и две сребрне и једну бронзану медаљу. Друго место у укупном билансу медаља је освојила Данска.

Систем такмичења 
Такмичари су подељени у групе и свако игра са сваким у својој групи. Победници шеснаест група пласираће се у елиминациону фазу и играће за победника турнира.

Игра се у два добијена сета. Победник сета је играч који освоји 21 поен. Ако је резултат 20:20 онда се игра на две разлике. Ако је резултат 29:29 победник је играч који освоји наредни поен.

Календар такмичења 

Ј = Јутарњи термин, П = Поподневни термин, В = Вечерњи термин<noinclude>

Земље учеснице

Освајачи медаља

Биланс медаља

Спољашње везе 

Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Бадминтон на Летњим олимпијским играма